De Kroatische voetbalclub GNK Dinamo Zagreb speelt sinds 1951 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt GNK Dinamo Zagreb

Zie ook
 Deelnemers UEFA-toernooien Kroatië
 Deelnemers UEFA-toernooien Joegoslavië
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

GNK Dinamo Zagreb
GNK Dinamo Zagreb